Chashan bezeichnet:

 Chashan (Dongguan) (茶山镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chashan (Xinyi) (茶山镇), Großgemeinde der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chashan (Pingqiao) (查山乡), Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao in der chinesischen Provinz Henan
 Chashan (Gongqingcheng) (茶山街道), Straßenviertel der Stadt Gongqingcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chashan (Ouhai) (茶山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ouhai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chashan (Tianning) (茶山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tianning in der chinesischen Provinz Jiangsu